A 2008-as Australian Open férfiversenyét a szerb Novak Đoković nyerte a francia Jo-Wilfried Tsonga ellen.

Kiemeltek 

 Roger Federer (Elődöntő)
 Rafael Nadal (Elődöntő)
 Novak Đoković (Bajnok)
 Nyikolaj Davigyenko  (Negyedik kör) 
 David Ferrer (Negyeddöntő)
 Andy Roddick (Harmadik kör)
 Fernando González (Harmadik kör)
 Richard Gasquet (Negyedik kör)
 Andy Murray (Első kör)
 David Nalbandian (Harmadik kör)
 Tommy Robredo (Második kör)
 James Blake (Negyeddöntő)
 Tomáš Berdych (Negyedik kör)
 Mihail Juzsnij (Negyeddöntő)
 Márkosz Pagdatísz (Harmadik kör) Carlos Moyà (Első kör)

 Ivan Ljubičić ''(Első kör)
 Juan Ignacio Chela ''(Első kör)
 Lleyton Hewitt ''(Negyedik kör)
 Ivo Karlović  ''(Harmadik kör)
 Juan Mónaco  ''(Harmadik kör)
 Juan Carlos Ferrero ''(Negyedik kör)
 Paul-Henri Mathieu ''(Negyedik kör)
 Jarkko Nieminen ''(Negyeddöntő)
 Fernando Verdasco ''(Második kör)
 Stanislas Wawrinka ''(Második kör)
 Nicolás Almagro ''(Első kör)
 Gilles Simon  (Harmadik kör)
 Philipp Kohlschreiber (Negyedik kör)
 Radek Štěpánek (Első kör)
 Igor Andrejev  (Harmadik kör) 
 Dmitrij Turszunov (Második kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

F1